Eyeless in Gaza peut faire référence à :
 Eyeless in Gaza, un roman d'Aldous Huxley publié en 1936 et traduit en français sous le nom de La Paix des profondeurs ;
 Eyeless in Gaza, un groupe de new wave britannique ;
 Eyeless in Gaza, un film de James Cellan Jones sorti en 1971.